Winheim ist der Name von:

 Conradus de Winheim, Advocatus in Heidelberg im 13. Jahrhundert
 Erhardus Winheim, deutscher Autor
 Johannes Winheim, Dekan von Neumünster und Rektor der Universität Würzburg im 17. Jahrhundert
 Johann Philipp Winheim sen. (1652–1728) kaiserlicher und fürstlich-sächsischer Postmeister
 Johann Philipp Winheim jun. (1685–1741) fürstlich-sächsischer Postmeister
 Wolfgang Winheim (* 1946), österreichischer Sportjournalist